Валериа́н Миха́йлович Анто́нов (литературный псевдоним: В. Правдин; 1826 или 1829, Тифлисская губерния — 1902, Санкт-Петербург) — русский полковник, участник Кавказской и Крымской войн, полицмейстер Одессы (известен как активный борец с коррупцией), и в дальнейшем  полицмейстера Санкт-Петербурга, действительный статский советник, беллетрист и драматург.

Биография 
Родился в Тифлисской губернии в 1826 или 1829 году. Сын обер-офицера. Имел дворянское происхождение. Образование получил в Тифлисской гимназии.

1 августа 1844 года Антонов был зачислен унтер-офицером в Апшеронский пехотный полк, но с прикомандированием к Эриванскому карабинерному полку «для испытания по службе». В составе того же полка с 1845 года принял участие в Кавказской войне. В том же году получил ранение в левую ногу выше колена «с открытием раны». За проявленную храбрость в боях с горцами на Северном Кавказе был награждён знаком отличия Военного ордена Св. Георгия. 16 января 1846 года по собственному желанию был переведён в Эриванский полк официально. За проявленное мужество при возведении Ачхоевского укрепления, 3 октября 1847 года произведён в офицеры (со старшинством от 19 июня 1846 г.). 26 апреля 1853 года за отличие по службе был произведён в подпоручики.

Во время Крымской войны Антонов в составе того же Эриванского полка принимал участие в боевых действиях на кавказском театре войны. В 1853 году за отличие в боях с турками награждён орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Также «за отличия в делах против турок» 18 апреля 1854 года был произведён в поручики. 24 июля 1854 года получил пулевое ранение в правую голень навылет и был отправлен на лечение Александропольский военно-временный госпиталь. За отличие в том деле 17 июня 1855 был ― награждён чином штабс-капитана.

В 1859 году Антонов в чине капитана был переведён в 20-й стрелковый батальон и в том же году в составе Чеченского отряда русской армии принял участие в летней экспедиции против горцев. «За боевые отличия и понесённые труды» в той кампании Антонов был награждён орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами. В 1862 году в чине майора он подал в отставку, однако после поднятия польской шляхтой в 1863 году восстания, он в январе 1864 года в чине капитана зачислился в Отдельный корпус жандармов, в котором сразу был назначен начальником жандармского управления Поневежского уезда.

После окончательного подавления польского мятежа, Антонов перевёлся в скую полицию, где вступил в должность пристава одного из участков города. В 1871 году в чине подполковника он переехал в Одессу, где вступил в должность полицмейстера в городском полицейском управлении города. Там Антонов с «азартом» вёл оперативно-розыскные работы, и за отличные успехи по работе в том же году 24 октября ему был присвоен чин полковника и вручён в награду бриллиантовый перстень.

Отличительными чертами Антонова являлись «честность» и «принципиальность». Вёл активную борьбу с коррупцией, в частности со взяточничеством в полицейском аппарате, в результате чего нажил себе много врагов из круга высших должностных лиц. В 1873 году он был оклеветан, и на основе ложных обвинений в том же году был отстранён от занимаемой им должности. Находясь под следствием, он занялся литературной деятельностью, используя при этом свой полицейский опыт. Суд состоялся только в 1878 году, и по его решению Антонов был исключён со службы.

В 1880 году, после соответствующего доклада министра юстиции Д. Н. Набокова, Антонову лично Александром II вновь было позволено вступить в службу. После этого он продолжил службу полицейским приставом одного из участков Санкт-Петербурга, затем был назначен исполняющим должность полицмейстера столицы. Осенью 1884 года по болезни Антонов подал в отставку, выйдя в неё с мундиром и пенсией.

Умер  года. Похоронен на  в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Знак отличия Военного ордена (1845)
 орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1851)
 орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1853)
 орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1859)
 императорская корона к ордену Св. Станислава 2-й ст. (1869)
 бриллиантовый перстень (1871)
 орден Святого Владимира 4-й степени с бантом за выслугу 25 лет (1872)
 орден Святой Анны 2-й степени (1881)

Литературная деятельность 
С того времени как Антонов оказался под следствием он занялся литературной деятельностью (писал под псевдонимом В. Правдин). Под влиянием авантюрного романа Крестовского «Петербургские трущобы», Антонов в 1874 году написал дилогию, состоящую из романов «Одесские катакомбы: Записки полицейского агента» (переиздан в 1900 г.).

По выходе в 1884 году на пенсию он продолжил заниматься литературной деятельностью. Написал «Спиритка-убийца» (1886, переиздан в 1900 г. под названием «Одесские трущобы. Граф Брендостели», и экранизирован в 1912 и 1915 гг.). Также Антонов писал и публиковал бытовые комедии и воспоминания о войне на Кавказе.

Антонов был сослуживцем и другом руководителя обороны баязетской цитадели в русско-турецкую войну 1877―1878 годов ― Ф. Э. Штоквича. В 1878 году Антонов издал брошюру «23-х дневная оборона Баязетской цитадели и комендант Фёдор Эдуардович Штоквич», впоследствии трижды переизданную. Также, уже после смерти последнего, Антонов в ежемесячном историческом издании «Русская старина» (1897) опубликовал статью «Картинки из боевой жизни. (Из посмертных записок Ф. Э. Штоквича)».

Избранная библиография 
 Одесские катакомбы: Записки полицейского агента (, 1874);
 Совесть заговорила (, 1889);
 Психопатки или Что баба, то устав (, 1889);
 Мазинисты (, 1889);
 От горя бежала, да на беду попала (, 1890);
 Одесские трущобы. Граф Брендостели (, 1900; экранизировалось в 1912 и 1915 гг.);
 23-х дневная оборона Баязетской цитадели и комендант Фёдор Эдуардович Штоквич  (, 1878; Материалы к истории Баязетской осады);
 Картинки из боевой жизни. (Из посмертных записок Ф. Э. Штоквича)  (, 1897; статья, опубликованная в журнале «Русская старина»).

Примечания

Литература 

 
 
  
 
 
 
 
 

Полковники (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Крымской войны
Полицмейстеры Российской империи
Действительные статские советники
Писатели по алфавиту
Писатели России XIX века
Драматурги Российской империи